Skyjet ist der name folgender Fluggesellschaften:

 Skyjet (Belgien), ehemalig
 Skyjet (Kasachstan), ehemalig
 Skyjet Airlines, Philippinen
 Skyjet Airlines (Uganda), ehemalig
 Skyjet Aviation (Kanada)
 Skyjet Aviation (Ungarn), ehemalig